Tim Pütz e Michael Venus erano i detentori del titolo ma Venus non ha partecipato in quanto impegnato nel torneo di Acapulco che si è tenuto negli stessi giorni. Pütz, invece, ha giocato in coppia con Kevin Krawietz ma sono stati eliminati al primo turno da Lloyd Glasspool e da Harri Heliövaara.

In finale Maxime Cressy e Fabrice Martin hanno battuto Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 7-6(2), 6-4.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (semifinale)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (finale) 
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (primo turno)

Wildcard 

  Kareem Al Allaf /  Abdulrahman Al Janahi (primo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

Qualificati 

  Andrew Harris /  John-Patrick Smith (primo turno)

Lucky loser 

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (quarti di finale)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno, lucky loser)

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (ultimo turno, lucky loser)

Qualificati 

  Andrew Harris /  John-Patrick Smith

Lucky loser 

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni

  Sander Gillé /  Joran Vliegen

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Duty Free Tennis Championships 2023